Plusieurs navires de guerre français ont porté le nom de Tempête, parmi lesquels :
 le , une bombarde britannique de  capturée en 1689 et renommée Tempête en 1890 ;
 la , une bombarde de 8 canons lancée en 1726 ;
 la , un cuirassé à coque en fer de classe Tempête lancé en 1876 ;
 la , un destroyer de classe Bourrasque lancé en 1925.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine française